Le terme d’Anglo-Saxons désigne a posteriori les peuples germaniques qui s'installent dans l'île de Bretagne à partir du début du , sur un territoire qui va être appelé Angleterre.
 L’anglo-saxon est un terme un peu ancien pour leur langue, le vieil anglais.
 Dans un contexte moderne, le terme anglo-saxons désigne aussi :
 les Anglais, et de manière plus large les locuteurs anglais ayant des origines anglaises.
 le monde anglo-saxon, soit un ensemble de personnes et de pays ayant une relation historique avec l'ancien Empire colonial britannique et la culture anglo-saxonne ; on y place notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada (hormis le Québec), l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud y est parfois incluse, quoique le monde anglo-saxon soit plutôt censé englober des populations « blanches », même lorsqu'elles sont minoritairement d'ascendance anglo-saxonne. Les termes anglophone et anglo-saxon sont donc souvent employés l'un pour l'autre, mais de façon impropre.